Maleev kan som auktorsförkortning betyda:

 Evgenii Aleksandrovich Maleev
 Evgeny Maleev
 Vladimir Petrovic Maleev

Robotskapade auktorsförkortningar